Marcus Kann: scacchista austriaco
 Difesa Caro-Kann: tattica degli scacchi
 Der Mann, der nicht nein sagen kann: film tedesco del 1938